Velika nagrada ZDA 1973 je bila petnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 7. oktobra 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 59
| 1:41:15,779
| 1
| 9
|-
! 2
| 27
|  James Hunt
| March-Ford
| 59
| + 0,668 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 59
| + 22,93 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 59
| + 50,226 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 59
| + 1:20,367
| 7
| 2
|-
! 6
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 59
| + 1:47,945
| 3
| 1
|-
! 7
| 26
|  Jacky Ickx
| Iso Marlboro-Ford
| 58
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 8
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 58
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 58
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 58
| +1 krog
| 26
|  
|-
! 11
| 18
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 57
| Trčenje
| 17
|  
|-
! 12
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 57
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 57
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 14
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 57
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 15
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 55
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! 16
| 4
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 55
| +4 krogi
| 11
|  
|-
! NC
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 52
| +7 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 0
|  Jody Scheckter
| McLaren-Ford
| 39
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 35
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 35
| Črpalka za gorivo
| 21
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 34
| Vzmetenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 32
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 7
| Motor
| 24
|  
|-
! DSQ
| 31
|  Brian Redman
| Shadow-Ford
| 5
| Diskvalifikacija
| 13
|  
|-
! Ods
| 28
|  Rikky von Opel
| Ensign-Ford
| 0
| Pedal za plin
| 27
|  
|-
! WD
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 0
| 
| 5
|  
|-
! WD
| 29
|  Chris Amon
| Tyrrell-Ford
| 0
| 
| 12
|  
|-
! DNS
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
|  
| Smrtna nesreča
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1973
1973